Lauderdale County er navnet på flere counties i USA:

 Lauderdale County, Alabama
 Lauderdale County, Mississippi
 Lauderdale County, Tennessee